L'NBA All-Star Weekend 2009, svoltosi a Phoenix, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 146 a 119.

Kobe Bryant, dei Los Angeles Lakers, e Shaquille O'Neal, dei Phoenix Suns, furono nominati MVP della partita. Nate Robinson, dei New York Knicks, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Daequan Cook dei Miami Heat vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 122 a 116. MVP della partita fu Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Derrick Rose, dei Chicago Bulls; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai Detroit Pistons.

Al sabato venne introdotto un nuovo spettacolo, denominato H-O-R-S-E, vinto da Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest 

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout 

  Roger Mason, San Antonio Spurs
  Danny Granger, Indiana Pacers
  Jason Kapono, Toronto Raptors

  Daequan Cook, Miami Heat
  Mike Bibby, Atlanta Hawks
  Rashard Lewis, Orlando Magic

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge 

  Derrick Rose, Chicago Bulls
  Devin Harris, New Jersey Nets

  Mo Williams, Cleveland Cavaliers
  Tony Parker, San Antonio Spurs

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition 

 
 Derek Fisher, giocatore Los Angeles Lakers
 Lisa Leslie, giocatrice Los Angeles Sparks
 Michael Cooper, ex giocatore Los Angeles Lakers
 
 Arron Afflalo, giocatore Detroit Pistons
 Katie Smith, giocatrice Detroit Shock
 Bill Laimbeer, ex giocatore Detroit Pistons

 
 Tim Duncan, giocatore San Antonio Spurs
 Becky Hammon, giocatrice San Antonio Silver Stars
 David Robinson, ex giocatore San Antonio Spurs
 
 Leandro Barbosa, giocatore Phoenix Suns
 Tangela Smith, giocatrice Phoenix Mercury
 Dan Majerle, ex giocatore Phoenix Suns

in grassetto è indicato il vincitore

H.O.R.S.E 
  Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
  O.J. Mayo, Memphis Grizzlies
  Joe Johnson, Atlanta Hawks
in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference 

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate 
 National Basketball Association 2008-2009
 NBA Development League All-Star Weekend 2009

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2009
All-Star Game 2009
Competizioni sportive a Phoenix